Fendrich ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Fendrich (1868–1949), deutscher Schriftsteller und Politiker (SPD)
 Bruno Fendrich (1900–1963), deutscher Architekt und Bauhistoriker 
 Bedřich Fendrich (* 1943), tschechoslowakischer Motorradrennfahrer
 Ina Wagler-Fendrich (* 1975), deutsche Musicaldarstellerin
 Rainhard Fendrich (* 1955), österreichischer Sänger, Moderator und Schauspieler

Siehe auch:
 Fähndrich
 Fenrich